Holik oder Holík ist der Familienname folgender Personen:

 Bobby Holík (* 1971), tschechisch-US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Jaroslav Holík (1942–2015), tschechoslowakischer Eishockeyspieler
 Jiří Holík (* 1944), tschechoslowakischer Eishockeyspieler
 Johannes Holik (* 1961), österreichischer Komponist
 Josef Holik (1931–2021), deutscher Diplomat
 Wiltrud Holik (* 1940), deutsche Diplomatin

Siehe auch:
 Holick
 Hollick